Enemigos íntimos puede referirse a:

 Enemigos íntimos, álbum de Fito Páez y Joaquín Sabina.
 Enemigos íntimos, programa de televisión de España.

 Enemigo íntimo, serie de televisión de Telemundo.